Die Unterklasse Hexacorallia, Sechsstrahlige Blumentiere oder Zoantharia umfasst mit sechs bis heute lebenden Ordnungen fast 4000 der über 6000 Arten der Klasse der Blumentiere (Anthozoa). 

Die Verwandtschaft lässt sich beim jungen Polypen nachweisen. Denn nach der Metamorphose hat die Planula-Larve normalerweise sechs Tentakel und der Magenraum wird durch sechs Längswände (Mesenterien) geteilt. Während der Polyp wächst, kommen neue Mesenterien und Tentakel hinzu. In dieser Unterklasse kommen überwiegend koloniebildende Arten vor. Aber auch solitär lebende Vertreter sind vorhanden.

Acht ausgestorbene Ordnungen, darunter die Rugosa und die Tabulata, kann man fossil nachweisen.

Systematik 
Die Hexacorallia sind eine von zwei Unterklassen der Blumentiere (Anthozoa) und die Schwestergruppe der Octocorallia, die oft auch Achtstrahlige Blumentiere genannt werden.

Verschiedene Studien, basierend auf morphologischen und molekularen Vergleichen, sehen die Zylinderrosen als basales Taxon der Hexacorallia und als Schwestergruppe aller anderen. Die Seeanemonen sind die Schwestergruppe einer unbenannten Klade aus Krustenanemonen, Steinkorallen, Scheibenanemonen und Schwarzen Korallen, sowie der Relicanthidae, einer monotypischen Familie seeanemonenähnlicher Organismen aus der Tiefsee. Die phylogenetische Stellung der ausgestorbenen Ordnungen Rugosa und Tabulata bleibt ungeklärt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Die Zoantharia beim Tree of Life web project (en.)
 Datenbank Hexacorallians of the World. (en.)

Blumentiere
Anthozoa